Podlesnyj () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Podlesnyj – chutor w Baszkortostanie 
 Podlesnyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie briańskim
 Podlesnyj – osiedle typu wiejskiego w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Podlesnyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie nowosybirskim
 Podlesnyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie orenburskim
 Podlesnyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie penzeńskim
 Podlesnyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie rostowskim
 Podlesnyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie tambowskim
 Podlesnyj – wieś w obwodzie włodzimierskim

Zobacz też 
 Podlesnaja Polana – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kurskim

Strony ujednoznaczniające